Der Rajon Krasnopillja (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1351 km² und eine Bevölkerung von etwa 30.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Krasnopillja.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Sumy.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast Sumy. Er grenzte im Norden auf einer Länge von 110 Kilometern an Russland (im Norden an die Oblast Kursk, Rajon Sudscha und Rajon Belaja, im Osten an die Oblast Belgorod, Rajon Graiworon und Rajon Krasnaja Jaruga), im Süden an den Rajon Welyka Pyssariwka, im Südwesten an den Rajon Trostjanez sowie im Nordwesten an den Rajon Sumy.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Psel sowie der Poschnja (Пожня), die Rybyzja (Рибиця) und die Syrowatka (Сироватка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 130 und 230 Metern. Der Nordwesten des Gebietes ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde, eine Siedlungsgemeinde, 8 Landratsgemeinden und eine Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 52 Dörfer
 4 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Krasnopillja
Rajon Sumy
Aufgelöst 2020